Ахохов Хасанбі Касійович, Хасанбі Касійович Ахохов (1907, село Куденетово-2 Терської області, тепер Кабардино-Балкарія, Російська Федерація — 1965?) — радянський діяч.
 Ахохов Асланбі Нахович — депутат Верховної Ради СРСР 6 скликання.